Burin kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Burin (ort i Kanada), Newfoundland och Labrador,

Palestina (stat) 

 Būrīn, ort, Västbanken, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Palestina (stat)förgreningar